Arari (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Arari (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Araria (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Arari (rivier), een rivier in Brazilië